Curufin is een personage uit het legendarium van J.R.R. Tolkien. Hij is de vijfde zoon van zijn vader Fëanor en zijn moeder Nerdanel. Hij is vader van Celebrimbor, de meester-juweelsmid van Eregion. Zijn naam betekent vaardige zoon van Finwë.

Zijn vader-naam was Curufinwë, wat ook een van de namen van Fëanor was. Hij heette zo omdat hij er heel veel op leek, zowel in vaardigheid als in karakter. Hij was ook Fëanors favoriete zoon. Zijn moeder-naam was Atarinkë, wat klein vadertje betekent. Eveneens een verwijzing naar zijn vader.

Met de andere zonen van Fëanor was hij gebonden aan de Eed van Fëanor. Door deze eed moesten ze de door hun vader gesmede Silmarillen terugroven van Morgoth ten koste van alles. Deze eed bracht verdoemenis op de Noldor en vooral op het huis van Finwë.

Hij deed mee aan de broedermoord in Alqualondë en ook aan het verbranden van de schepen in Losgar. Na het beraadslagen van de huizen van de Noldor in Mithrim ging hij met zijn broers naar Oost-Beleriand. Daar woonde hij met zijn zoon Celebrimbor en zijn broer Celegorm in Himlad. Deze plek konden ze verdedigen tot de Dagor Bragollach, tot ze werden overrompeld door de strijdkrachten van Morgoth.

Hierna gingen ze naar Minas Tirith om Orodreth en zijn volgelingen te helpen. ze redden hen en gingen met hem naar Nargothrond, de vestiging van Finrod Felagund, waar ze veel voor hem deden en daar een groot gevolg kregen.

Maar wanneer Beren naar Nargothrond ging om hulp te vragen bij zijn zoektocht naar de silmaril, ontstaken Celegorm en Curufin in woede en overtuigden het volk van Finrod hem niet te volgen. Finrod moest hierna vertrekken met twaalf andere krijgers en Beren, waarna hij stierf. Terwijl hij weg was, moest zijn broer Orodreth over Nargothrond regeren.

Wanneer de twee broers aan het jagen waren met Celegorms hond Huan
rook deze haar en bracht haar voor de broers. Deze namen haar gevangen
omdat Celegorm haar wilde huwen en zo een bondgenootschap met Thingol af te dwingen. Maar toen hun daden bekend raakten werden ze verdreven uit Nargothrond. Celebrimbor besloot hen niet te volgen. Celegorm en Curufin stierven later in de tweede broedermoord in Doriath.

Het Huis van Fëanor 

Noldo